Astronotinae – zaproponowana w 1998 przez Kullandera podrodzina ryb z rodziny pielęgnicowatych (Cichlidae). Późniejsze badania nie potwierdziły koncepcji Kullandera. Wyodrębnienie Astronotinae powodowało, że podrodzina Cichlinae przestała być taksonem monofiletycznym. Rodzaje zaliczone przez niego do Astronotinae włączono do Cichlinae.

Poniższy kladogram przedstawia relacje pokrewieństwa w obrębie podrodziny (według Kullandera, 1998):

Przypisy 

!
Taksony nieścisłe i przestarzałe – kręgowce